Schwandt heißen folgende geographischen Objekte:

 Schwandt (Rosenow), ein Ortsteil der Gemeinde Rosenow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwandt (Gemeinden Freistadt, Waldburg), Katastralgemeinde von Waldburg und Ortslage von Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Schwandt (Gemeinde Pramet), Ort bei Pramet, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Schwandt (Gemeinde St. Johann), Ortschaft von St. Johann am Walde, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Schwandt (Gemeinde Koppl), Ort bei Koppl, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Schwandt (Gemeinde Straßwalchen), Ort bei Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Schwandt (Gemeinde Thalgau), Weiler in der Gemeinde Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Schwandt ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Schwandt (1956–2015), deutscher Autor und Dramaturg
 Erhard Schwandt, deutscher Schriftsteller und Lehrer
 Erich Schwandt (1935–2017), kanadischer Cembalist, Organist, Musikwissenschaftler und -pädagoge
 Hans-Gerd Schwandt (* 1954), deutscher Theologe und Dozent an der katholischen Akademie Hamburg
 Jürgen Schwandt (* 1936), deutscher Kapitän, Kolumnist und Blogger
 Karl Schwandt (* 1923), deutscher Fußballspieler
 Michael Schwandt (* 1947), deutscher Schlagzeuger und Rockmusiker
 Paul Schwandt (1887–1920), deutscher Fliegerpilot
 Rudolf Schwandt (1898–1975), deutscher Landwirt und Politiker (DBD)
 Susanne Schwandt (* 1943), deutsche Grafikerin und Illustratorin
 Wilbur Schwandt (1904–1998), US-amerikanischer Komponist

Siehe auch:
 Gschwandt
 Schwand
 Schwendt (Begriffsklärung)